Kodama é um de três serviços que circulam na  linha Tokaido/Sanyo Shinkansen.
Os comboios Kodama param em todas as estações, fazendo do Kodama o serviço Shinkansen mais lento para viagens entre grandes cidades como Tóquio e Osaka. Os comboios Kodama são usados principalmente para viagem de e para cidades mais pequenas tal como Atami. Os viajantes entre grandes cidades geralmente tomam os serviços Nozomi e Hikari, que têm menos paragens.

As viagens típicas Kodama incluem Tóquio - Nagoya, Tóquio - Shin-Osaka, Shizuoka - Shin-Osaka, Shin-Osaka - Okayama, Shin-Osaka - Hiroshima, Okayama - Hakata e Hiroshima - Hakata, tal como também algumas viagens curtas de madrugada.

O material circulante usado no serviço Kodama é o mesmo que os da série 300 e série 700 usados nos serviços Hikari e Nozomi. Comboios antigos da série 0 e série 100 também são usados nos serviços Kodama na linha Sanyo Shinkansen.

A maioria dos comboios Kodama têm carruagens para bilhetes reservados e não-reservados. No entanto, alguns comboios matinais Kodama para Tóquio de fim de tarde desde Tóquio têm apenas carruagens de não-reservados, apenas para servir os trabalhadores que vivem em Kanagawa e Shizuoka.

A palavra Kodama, escrita em japonês こだま pelo Japan Railways (JR) nos sinais informativos das plataformas das estações, significa "eco".

Shinkansen